Тепетлиспа има више значења:

 Општина Тепетлиспа (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепетлиспа (Тепетлиспа, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепетлиспа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику